Fachgruppe steht für:
 eine Fakultät oder eine Untergliederung einer Fakultät, siehe Fakultät (Hochschule)
 eine Untergliederung einer Gewerkschaft bzw. Fachgewerkschaft
 im nationalsozialistischen Deutschland eine berufsständische Organisation mit Zwangsmitgliedschaft, die Untergliederung einer Wirtschaftsgruppe
 eine Untergliederung des Kulturbundes der DDR, z. B. Fachgruppe Philatelie
 In den Wirtschaftskammern der einzelnen Bundesländer in Österreich sind Fachgruppen eingerichtet (teilweise auch Landesinnung, Landesgremium oder Fachvertretungen genannt), in der Wirtschaftskammer Österreich werden diese Fachgruppen „Fachverbände“ genannt.
 die Verstärkung eines Wasserrettungszuges, siehe Fachgruppe (Wasserrettung)
 eine taktische Einheit des THW, siehe Fachgruppe (THW)